Ак-Марал:

 «Ак-Марал» — государственный ансамбль танца Киргизской республики .
 «Ак-Марал» — бывшее название киргизского футбольного клуба «Алга-Чуй» (Токмак).

См. также 
 Акмарал